Герб Белозерского района утвержден 12 октября 2001 года решением №167 Белозерского комитета районного самоуправления. Автор композиции герба Белозерска — Франциск Санти.

Описание и обоснование символики 
Геральдическое описание (блазон) гласит:

Главная часть герба — щит, представляющий собой прямоугольник, основание которого равное 8/9 высоты в середине нижней части имеет острие и закругленные углы.В волнисто-пересечённом лазурью и серебром щите вверху уширенный крест над серебряным полумесяцем, внизу две накрест положенные серебряные стерляди с червлёными плавниками, тонко окаймлённые лазурью (смесь кобальта и ультрамарина). Лазурь — символ красоты, мягкости и величия. Нижняя часть щита символизирует собой озеро.

История 
Первый герб Белозерска появился 16 августа 1781 года.

В е существовал проект герба Белозерска, составленный по правилам 1857 года.

22 мая 1970 года был утверждён второй вариант герба Белозерска. Автор герба — П. Горячев.

Современный вариант герба утверждён 12 октября 2001, а 22 сентября 2002 года как герб Белозерского района.

См. также 

 Гимн Белозерска
 Флаг Белозерска

Примечания

Литература 
 Герб города Белозерск и Белозерского района 

Белозерск
Гербы Вологодской области
Белозерск
Гербы с изображением стерляди
Гербы с изображением руки, держащей меч
Гербы с изображением полумесяца